Klein Veltheim is een plaats in de Duitse gemeente Wolfenbüttel, deelstaat Nedersaksen.

Externe links
Klein Veltheim op Maplandia

Plaats in Nedersaksen
Wolfenbüttel